Heinschke ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Heinschke (1928–2014), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Leon Heinschke (* 1999), deutscher Radrennfahrer
 Michael Heinschke (* 1950), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin